O Instituto de Geociências é uma unidade de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que comporta os cursos de Geografia (licenciatura e bacharelado), Engenharia Cartográfica e Geologia. É formado por cinco departamentos Geografia, Geologia, Mineralogia e Petrografia, Paleontologia e Estratigrafia e Geodésia.

A unidade é responsável ainda pela manutenção de três museus e da revista Pesquisas em Geociências, além de pós-graduações e pesquisas.

Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto
Localizado no Campus do Vale, Av. Bento Gonçalves, 9500. Prédio 43 127 térreo. Entrada Franca.

Recebeu este nome em homenagem ao professor da UFRGS, Irajá Damiani Pinto.

No mesmo prédio do instituto de Instituto de Geociências esta localizado o Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto.

Curso de Geografia
O curso foi criado em 1943, obtendo reconhecimento em dezembro de 1944. As titulações conferidas são as de Geógrafo (para o aluno que conclui a habilitação de Bacharelado) e de Licenciado em Geografia (para o aluno que conclui a habilitação de Licenciatura.

O currículo compreende uma sequência de disciplinas e atividades ordenadas de maneira semestral. Existem disciplinas de caráter obrigatório, além de um conjunto de disciplinas de caráter eletivo ou alternativo , bem como atividades complementares que devem ser cumpridas a fim de que o estudante possa requerer a obtenção do diploma. Também é necessária a realização de um trabalho de conclusão de curso.

Além das disciplinas de formação básica e de formação geral, existem também as disciplinas de formação profissional (específico para cada habilitação). No momento da matrícula, o estudante deve optar por uma das habilitações (bacharelado ou licenciatura) começando a cursar, gradativamente, as disciplinas específicas dentro da respectiva habilitação.

Referências

Ligações externas

 Instituto de Geociências da UFRGS
 Comissão de Graduação em Geografia - UFRGS
Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto

Ver também
 Lista de museus do Brasil

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituições de geociências
Museu de Paleontologia Irajá Damiani Pinto
Museus de paleontologia do Brasil
Museus do Rio Grande do Sul
Museus de Porto Alegre